Fukumitsu steht für:

 Fukumitsu (Shiga), Stadt in der Präfektur Shiga, Japan
 Fukumitsu (Toyama), Stadt in der Präfektur Toyama, Japan

Fukumitsu ist der Familienname folgender Personen:
 Hisayo Fukumitsu (* 1960), japanische Hochspringerin
 Takaki Fukumitsu (* 1992), japanischer Fußballspieler